XFS steht für:

 XFS (Dateisystem), ein von der Firma Silicon Graphics entwickeltes Journaling-Dateisystem für UNIX-basierte Betriebssysteme
 X font server, Bestandteil des X Window Systems, der grafischen Oberfläche für UNIX und Linux
 Extension for Financial Services, ein Application Programming Interface zur Steuerung von Peripheriegeräten in Selbstbedienungssystemen
 Röntgenfluoreszenzspektroskopie, häufiger mit XRF abgekürzt, eine Methode zur Untersuchung der Zusammensetzung von Substanzen

xFS steht für:

 xFS (Netzwerk-Dateisystem), ein verteiltes und dezentrales Netzwerk-Dateisystem der Berkeley-Universität

XFS